Wysocka steht für:
 Wysocka (Polen), Ortschaft in Polen

Wysocka ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Wysocka (* 1978), polnische Schauspielerin
 Lidia Wysocka (1916–2006), polnische Schauspielerin

Siehe auch:
 Wysoka (Begriffsklärung)